Die Players Championships 2022 waren die insgesamt neunzehnte Austragung der Dartturnierserie. Sie war Teil der PDC Pro Tour 2022 und bestand aus 30 Turnieren. Diese waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit sowie für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der zurückliegenden zwölf Monate einflossen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals. Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2020 und 2021 die Players Championship-Turniere gebündelt über 3 bis 5 Tage gespielt worden waren, kehrte der austragende Verband, die Professional Darts Corporation (PDC), im Jahr 2022 zur alten Spielweise mit zwei Turnieren pro Wochenende zurück.

Austragungsorte 
Die neunzehnte Saison der Players Championships fand in drei verschiedenen Städten statt. Davon liegen zwei in England und eine in Deutschland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 5. Februar 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 6. Februar 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 12. Februar 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 4 
Datum: 13. Februar 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 5 
Datum: 19. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 20. März 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 7 
Datum: 26. März 2022
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 8 
Datum: 27. März 2022
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 9 
Datum: 1. April 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 10 
Datum: 2. April 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 11 
Datum: 3. April 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 12 
Datum: 9. April 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 13 
Datum: 10. April 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 14 
Datum: 10. Mai 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 15 
Datum: 11. Mai 2022
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 16 
Datum: 14. Juni 2022
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 17 
Datum: 15. Juni 2022
Austragungsort:  H+ Hotel, Niedernhausen
Link:

Players Championship 18 
Datum: 8. Juli 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 19 
Datum: 9. Juli 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 20 
Datum: 10. Juli 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 21 
Datum: 11. Juli 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 22 
Datum: 3. August 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 23 
Datum: 4. August 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 24 
Datum: 5. August 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 25 
Datum: 20. Oktober 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 26 
Datum: 21. Oktober 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 27 
Datum: 22. Oktober 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 28 
Datum: 23. Oktober 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 29 
Datum: 4. November 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 30 
Datum: 5. November 2022
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Sieger 

Nach der Vergabe der Startplätze für den Grand Slam of Darts 2022 über die Major-Turniere und die European Tour blieb noch ein Platz für die Players Championships offen. Diesen erhielt Rob Cross. Er war der einzige Teilnehmer mit mindestens zwei Siegen, der noch nicht über die Majors qualifiziert war.

Preisgelder 
Das Preisgeld der Players Championships stieg in diesem Jahr von £ 75.000 auf £ 100.000 pro Turnier.

Folgende Preisgelder wurden an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Players Championship Order of Merit 
Die folgende Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2022.
(Endstand: 5. November 2022)

Nine-Darter 
Die folgende Liste zeigt alle 17 Nine dart finishes der Players Championships 2022:

Besondere Vorkommnisse 
Ursprünglich hätten am 24. und 25. September 2022 zwei Players Championships in Hildesheim ausgetragen werden sollen. Nachdem jedoch die Belgian Darts Open auf diesen Termin verlegt wurden, entschied man sich dazu, diese beiden Players Championships am ursprünglichen Termin des Turniers, dem 26. und 27. März 2022, in Niedernhausen auszutragen.

Die beiden Players Championships, welche ursprünglich für den 30. September und 1. Oktober 2022 in Dublin angesetzt waren, konnten ebenfalls nicht stattfinden, da der damit einhergehende World Grand Prix in Leicester ausgetragen wurde. Sie wurden stattdessen auf den 11. Juli und den 20. Oktober 2022 verlegt.

Einzelnachweise 

2022
PDC Pro Tour 2022